L’uppercut est une technique défensive de bridge. Elle est un cas particulier de promotion d'atout qui consiste à couper délibérément d'un gros atout pour forcer l'adversaire à jouer un atout maître et, ainsi, promouvoir un atout du partenaire.

Exemple 
Ici, Ouest joue As et Roi de , puis continue pique; Est, en coupant du 10 de  (l’uppercut), oblige Sud à surcouper : le Valet d'Ouest est promu.

Bridge